NGC 1494 (другие обозначения — ESO 201-12, IRAS03562-4902, PGC 14169) — спиральная галактика в созвездии Часы. Открыта Джоном Гершелем в 1834 году. Описание Дрейера: «тусклый, крупный объект круглой формы, немного более яркий в середине, к северу расположены 3 звезды».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 1494 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1494 в группу также входят IC 2000, NGC 1483, NGC 1493, PGC 13979 и PGC 14125.

Примечания 

 

1494
Часы (созвездие)